Plaats in Indonesië
 Renged (Binuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Renged (Kresek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam